Lgota Wielka peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne:
dans la voïvodie de Łódź
 Lgota Wielka, une gmina rurale du powiat de Radomsko
 Lgota Wielka, village et siège administratif (chef-lieu) de la gmina ci-dessus
dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Lgota Wielka, village